Каминка — фамилия.

Известные носители:
 Каминка, Август Исаакович (1865—1941) — российский общественный и политический деятель.
 Каминка, Дидье (род. 1943) — французский режиссёр, актёр и сценарист.
 Каминка, Михаил Эммануилович (1938—2002) — советский и российский фармаколог, сын Э. И. Каминки.
 Каминка, Эммануил Исаакович (1902—1972) — советский артист, мастер художественного слова, заслуженный артист РСФСР (1947).

См. также 
 Каменка